Halima (en ) ou Halimah est un prénom arabe (patiente, indulgente) qui peut faire référence à :

Nom 
 Halima, princesse des Ghassanides ; 
 Halima, princesse iranienne du  ; 
 Halimah bint Abi Dhuayb, membre de la famille de Mahomet ; 
 Halime Hatun, mère d' ; 
 Halima Ahmed, activiste somalienne ; 
 Halima Tayo Alao (1956- ), personnalité nigériane ; 
 Halimat Ismaila (1984- ), athlète nigériane ; 
 Halima Hachlaf (1988- ), coureuse marocaine ; 
 Halima Chehaima (1988- ), mannequin belge ; 
 Halima Bashir, auteure du Darfour ; 
 Halima Ferhat, historienne du Maroc ; 
 Halimah Yacob, présidente de Singapour ; 
 Halimah Mohd Sadique, personnalité politique malaisienne ; 
 Halema Boland, animatrice de télévision du Koweït ; 
 Halima Nosirova (1913-2003), chanteuse ouzbeke ;  
 Halima (1947-1976), nom de guerre de Brigitte Kuhlmann, terroriste allemande.